Реньє де Анон (д/н — 1049) — маркграф Валансьєну у 1045—1049 роках. Відомий також як Реньє VI.

Належав джо молодшої гілки династії Регінаридів — Лувенського дому. Онук Ламберта I, графа Лувену, син Реньє, шателана в Енамі. Був сеньйором Анону. Оженився в середині 1010-х років на Аделгейді фон Егісгейм. 1040 року видав свою спадкоємицю Ріхільду за Германа, графа Монсу.

1045 року отримав маркграфство Валансьєн, яке імператор Генріх III відняв в графа Бладуїна Фландрського в покарання за повстання проти себе. Помер 1049 року, внаслідок чого маркграфство зайняв його зять Герман.

Примітки

Джерела 
 W. Mohr: Richilde vom Hennegau und Robert der Friese: Thesen zu einer Neubewertung der Quellen. In: Revue belge de philosophie et d'histoire lviii. 1980, S. 265—292.
 Ulrich Nonn: Reginare. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 21, Duncker & Humblot, Berlin 2003, ISBN 3-428-11202-4, S. 263
маркграфи Валансьєну
Лувенський дім